Die Abkürzung JDL steht für:
 Jewish Defense League
 Judendurchgangslager, siehe Konzentrationslager
 Jeunesse Démocrate et Libérale du Luxembourg, die Jugendorganisation der Demokratesch Partei

JDL